Го́лдсборо ( или ) — английская фамилия, и топоним.
 Голдсборо, Бобби (род. 1941) — американский поп-музыкант, певец и автор песен
 Голдсборо, Луис (1805—1877) — американский контр-адмирал, участник Гражданской войны
 Голдсборо — город в округе Йорк (штат Пенсильвания, США)
 Голдсборо — город в Северной Каролине (США), административный центр округа Уэйн